Francisco Joaquín Pérez Rufete, dit Rufete, né le  à Benejuzar, est un footballeur international espagnol évoluant au poste de milieu de terrain.

En , Rufete est nommé entraîneur de l'Espanyol de Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2019-2020.

Biographie 

Le , à la suite du limogeage d'Abelardo, Rufete est nommé entraîneur de l'Espanyol de Barcelone jusqu'à la fin de la saison. Il devient le quatrième entraîneur des Pericos sur la saison 2019-2020, ce qui souligne la situation de crise que vit le club barcelonais, lanterne rouge du championnat. Avec cette nomination de son ancien directeur sportif, l'Espanyol explique vouloir assurer le maintien, mathématiquement encore possible. L'équipe est reléguée en D2 au terme de la saison et Rufete redevient directeur sportif du club tandis que Vicente Moreno arrive sur le banc. Son bilan sur le banc est négatif avec un nul et six défaites.

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques en carrière de joueur de Rufete.

Palmarès

En club 
  Málaga CF
 Vainqueur de la Segunda División : 1999
  Valence CF
 Vainqueur du Championnat d'Espagne (2) : 2002, 2004
 Vainqueur de la Coupe de l'UEFA : 2004
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA : 2004
 Finaliste de la Supercoupe d'Espagne : 2002, 2004
  Espanyol de Barcelone
 Finaliste de la Coupe de l'UEFA : 2007

En sélection 
 
 Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 18 ans : 1995

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international espagnol
Joueur du FC Barcelone C
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du FC Barcelone
Joueur du Málaga CF
Joueur du Valence CF
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur du Hércules CF Alicante
Entraîneur espagnol de football
Entraîneur du RCD Espanyol (football)
Naissance en novembre 1976
Naissance dans la province d'Alicante